FC Sachsen Leipzig (1990–2011), een voormalige Duitse voetbalclub, waarvan BSG Chemie Leipzig een voorloper is
 BSG Chemie Leipzig (1950), Duitse voetbalclub
 BSG Chemie Leipzig (1997), een Duitse voetbalclub opgericht in 1997